Dorpskerk (Aagtekerke)
 Dorpskerk (Aalsmeer)
 Dorpskerk (Abcoude)
 Dorpskerk (Andelst)
Dorpskerk (Arnemuiden)
 Dorpskerk (Beetsterzwaag)
 Dorpskerk (Benzingerode)
 Dorpskerk (Berkel en Rodenrijs)
 Dorpskerk (Bleiswijk)
 Dorpskerk (Bloemendaal)
 Dorpskerk (Blokker)
 Dorpskerk (Boijl)
 Dorpskerk (Bunnik)
 Dorpskerk (Castricum)
 Dorpskerk (Capelle aan den IJssel)
 Dorpskerk (Colijnsplaat)
 Dorpskerk (De Bilt)
 Dorpskerk (Den Harm)
 Dorpskerk (Dieren)
 Dorpskerk (Dinxperlo)
 Dorpskerk (Doornspijk)
 Kerk van Durgerdam
 Dorpskerk (Driewegen)
 Dorpskerk (Eelde)
 Dorpskerk (Ellecom)
 Dorpskerk (Elsloo)
 Dorpskerk (Garderen)
 Dorpskerk ('s-Gravenzande)
 Dorpskerk (Heemskerk)
 Dorpskerk (Heesbeen)
 Dorpskerk (Heinenoord)
 Dorpskerk (Hendrik-Ido-Ambacht)
 Dorpskerk (Hoog-Keppel)
 Dorpskerk (Huizum)
 Dorpskerk (Jutphaas)
 Dorpskerk (Kamperland)
 Dorpskerk (Katwijk)
 Dorpskerk (Kleverskerke)
 Dorpskerk (Leerbroek)
 Dorpskerk (Leidschendam)
 Dorpskerk (Leimuiden)
 Dorpskerk (Leusden-Zuid)
 Dorpskerk (Maarssen)
 Dorpskerk (Melissant)
 Dorpskerk (Nederhemert)
 Dorpskerk (Nieuw- en Sint Joosland)
 Dorpskerk (Nootdorp)
 Dorpskerk (Nunspeet)
 Dorpskerk (Olst)
 Dorpskerk (Oosterwolde)
 Dorpskerk (Opheusden)
 Dorpskerk (Oud-Beijerland)
 Dorpskerk (Ouddorp)
 Dorpskerk (Pankow)
 Dorpskerk (Pijnacker)
 Dorpskerk (Rheden)
 Dorpskerk (Ruurlo)
 Dorpskerk (Sassenheim)
 Dorpskerk (Spijk)
 Dorpskerk (Spijkenisse)
 Dorpskerk (Staphorst)
 Dorpskerk (Suameer)
 Dorpskerk (Surhuisterveen)
 Dorpskerk (Twello)
 Dorpskerk (Vaassen)
 Dorpskerk (Vorden)
 Dorpskerk (Wassenaar)
 Dorpskerk Wedderstedt
 Dorpskerk (Werkendam)
 Dorpskerk (Wijk aan Zee)
 Dorpskerk (Woubrugge)
 Dorpskerk (Zuidlaren)
 Dorpskerk (Zurich)
 Hervormde kerk (Zwaag)